Ракульское — упразднённая деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входила в состав Ильинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ильинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 30 км, до центра муниципального образования Семенихи — 5 км.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Упразднена в июле 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Ракульское в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Харовского района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области